Matthew Stajan (né le  à Mississauga, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canado-slovène. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière de joueur 
Au terme de sa troisième saisons avec les Bulls de Belleville, il amorça sa carrière professionnelle avec les Maple Leafs de Toronto. Mis à part la saison 2004-2005, il ne joua que pour le club torontois jusqu'à la saison 2009-2010 saison où il fut impliqué dans une transaction qui envoya notamment Dion Phaneuf aux Maple Leafs.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2000-2001 ||Bulls de Belleville ||LHO ||57 ||9 ||18 ||27 ||27 ||7 ||1 ||6 ||7 ||5
|-
|2001-2002 ||Bulls de Belleville ||LHO ||68 ||33 ||52 ||85 ||50 ||11 ||3 ||8 ||11 ||14
|-
|2002-2003 ||Bulls de Belleville ||LHO ||57 ||34 ||60 ||94 ||75 ||7 ||5 ||8 ||13 ||16
|-
|2002-2003 ||Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||69 ||14 ||13 ||27 ||22 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2004-2005 ||Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||80 ||23 ||43 ||66 ||43 ||5 ||2 ||2 ||4 ||6
|-
|2005-2006 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||80 ||15 ||12 ||27 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||82 ||10 ||29 ||39 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||82 ||16 ||17 ||33 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||76 ||15 ||40 ||55 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||55 ||16 ||25|| 41 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Flames de Calgary ||LNH ||27 ||3 ||13|| 16|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Flames de Calgary ||LNH ||76 ||6 ||25 ||31 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Flames de Calgary ||LNH || 61|| 8|| 10|| 18|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Flames de Calgary ||LNH || 43|| 5|| 18|| 23|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Flames de Calgary ||LNH || 63 || 14 || 19 || 33 || 42 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Flames de Calgary || LNH || 59 || 7 || 10 || 17 || 28 || 11 || 1 || 3 || 4 || 21
|-
|2015-2016 || Flames de Calgary || LNH || 80 || 6 || 11 || 17 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Flames de Calgary || LNH || 81 || 6 || 17 || 23 || 40 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Flames de Calgary || LNH ||68 ||4 ||8 ||12 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || EHC Munich || DEL ||52 ||13 ||20 ||33 ||24 ||15 ||1 ||5 ||6 ||22

|  || 146 || 267 || 413 || 526 || 17 || 1 || 3 || 4 || 23

Internationales 

|-
|2003 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 ||align="left"| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en décembre 1983
Naissance à Mississauga
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur slovène de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur du EHC Munich
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Bulls de Belleville
Attaquant de hockey sur glace